27. Turniej Czterech Skoczni (niem. 27. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni przeprowadzona od 30 grudnia 1978 do 6 stycznia 1979 na skoczniach Schattenbergschanze i Große Olympiaschanze w Niemczech oraz Bergisel i Paul-Ausserleitner-Schanze w Austrii. Był to ostatni turniej przed rozpoczęciem Pucharu Świata.

Triumfatorem Turnieju został Fin Pentti Kokkonen, zwyciężając w dwóch konkursach. Wyprzedził on Szwajcara Hansjörga Sumiego i Niemca Jochena Danneberga.

Tło i faworyci 
Ostatnim dużym konkursem, który rozegrano przed turniejem były Mistrzostwa Świata 1978 w Lahti. W ramach nich rywalizowano w dwóch konkursach indywidualnych: 18 lutego na normalnej skoczni, w którym zwyciężył Matthias Buse i 26 lutego na dużej, gdzie triumfował Tapio Räisänen.
W poprzednim, 26. Turnieju Czterech Skoczni zwyciężył fiński skoczek Kari Ylianttila, a za nim uplasowali się przedstawiciele Niemieckiej Republiki Demokratycznej: Matthias Buse i Martin Weber (w czołowej dziesiątce znalazło się w sumie 6 zawodników z tego kraju). Podczas zawodów w Innsbrucku Falko Weißpflog skokiem na 106 m pobił rekord skoczni.

Skocznie 
Tradycyjnie, konkursy Turnieju Czterech Skoczni rozegrane zostały na dwóch obiektach w Niemczech, tj. w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen oraz na dwóch w Austrii, tj. w Innsbrucku i Bischofshofen. Wszystkie cztery skocznie były obiektami normalnymi – ich punkty konstrukcyjne znajdowały się na 90 metrze.

Medaliści klasyfikacji łącznej

Konkurs w Oberstdorfie 

Pierwszy z konkursów zaliczanych do klasyfikacji turnieju odbył się 30 grudnia 1978 na skoczni Schattenbergschanze w Oberstdorfie w RFN. W zawodach wzięło udział 69 skoczków należących do 17 narodowości – najwięcej, 10 zawodników wystawiła reprezentacja gospodarzy.
Zwyciężył radziecki zawodnik Jurij Iwanow, który oddał skoki na odległość 100,5 m i 105,5 m, tym samym obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął Jochen Danneberg reprezentujący NRD po skokach na 101,5 m i 103,5 m, a na najniższym stopniu podium stanął Pentti Kokkonen z Finlandii, który osiągnął 101 m i 105 m.

Wyniki konkursu

Konkurs w Garmisch-Partenkirchen 

1 stycznia 1979 miał odbyć się tradycyjny noworoczny konkurs na Große Olympiaschanze w Garmisch-Partenkirchen.

Ze względu na duży spadek temperatury w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia wystąpiły problemy z rozegraniem konkursu, ponieważ zeskok pokrył się lodem. W związku z tym relacja z konkursu na antenie ZDF była przedłużona o 4 godziny.

W związku z warunkami pogodowymi postanowiono przenieść konkurs na 2 stycznia.

Rozegrana została tylko jedna seria. Najlepszy okazał się w niej reprezentant Czechosłowacji, Josef Samek, który osiągnął odległość 101 m. Metr krócej skoczył zdobywca drugiego miejsca Bogdan Norčič z Jugosławii. Na trzecim uplasował się Pentti Kokkonen, po skoku na 97 m.

Pozycję lidera w klasyfikacji generalnej przejął Kokkonen, z łączną notą 346,8 pkt. Za nim plasowali się Danneberg, ze stratą 2,2 pkt i Duschek ze stratą 11 pkt. Triumfator pierwszego konkursu, Iwanow spadł na 10. miejsce.

Wyniki konkursu

Konkurs w Innsbrucku 

3 stycznia 1979 rywalizacja przeniosła się do Austrii, gdzie zawodnicy skakali na obiekcie Bergisel. Najlepszy okazał się Fin Pentti Kokkonen, za nim uplasowali się Roger Ruud z Norwegii i Jochen Danneberg z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wszyscy ci trzej skoczkowie w drugiej serii oddali skoki na taką samą odległość jak w pierwszej, kolejno: 98 m, 96,5 m i 95,5 m. Startowało 77 zawodników.

Pierwsza trójka klasyfikacji generalnej pozostała niezmieniona: Kokkonen, Danneberg, Duschek. Na 4. pozycję wysunął się Sumi. Po tym konkursie sklasyfikowanych było 82 zawodników – na starcie konkursu w Innsbrucku pojawiło się trzech nowych skoczków, którzy nie brali udziału w niemieckiej części konkursu.

Wyniki konkursu

Konkurs w Bischofshofen 

Ostatni konkurs rozegrano 6 stycznia 1979 na Paul-Ausserleitner-Schanze w Bischofshofen. Ponownie zwyciężył Kokkonen, przed Sætre i Fijasem.
W klasyfikacji generalnej zwyciężył wspomniany Fin, z przewagą 33,0 pkt nad Sumim, który przesunął się z czwartej na drugą pozycję, na trzecią spadł Danneberg. Do czołowej dziesiątki awansował z 15. miejsca Fijas.

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Reprezentacje

Finlandia 
Reprezentacja Finlandii wystawiła siedmiu zawodników na 27. Turniej Czterech Skoczni. Najlepszy okazał się 23-letni Pentti Kokkonen, który pokazał ustabilizowaną formę (stanął na podium wszystkich konkursów) i zwyciężył w klasyfikacji generalnej. W pierwszej piętnastce uplasował się jeszcze rok starszy od niego Törmänen, dla którego najlepszym występem było 5. miejsce w Bischofshofen.
Triumfator poprzedniego turnieju, Kari Ylianttila zajął dopiero 17. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Szwajcaria 
Szwajcarię reprezentowało pięciu skoczków. Najwyżej w klasyfikacji generalnej uplasował się 19-letni Hansjörg Sumi, który zajął drugie miejsce, ze stratą 33 punktów do zwycięzcy, Kokkonena. Sumi jednak ani razu nie stawał na konkursowym podium podczas 27. Turnieju Czterech Skoczni. Jego najlepsza pozycją była 4. w Bischofshofen, gdzie oddał skoki na odległość 105,5 m i 102,0 m. Żaden inny szwajcarski zawodnik nie znalazł się w czołowej piętnastce któregokolwiek z konkursów.

NRD 
Podobnie jak przed rokiem reprezentacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej w skokach narciarskich zdominowała czołówkę, choć już w mniejszym stopniu – 7 z 8 startujących skoczków z tego kraju znalazło się w czołowej szesnastce klasyfikacji generalnej. Najwyżej uplasował się Jochen Danneberg, który zajął trzecie miejsce, dwukrotnie stając na podium konkursów.

Oboje reprezentantów NRD, którzy stanęli na podium poprzednio-rocznej rywalizacji spadło o sześć pozycji względem niej.

Norwegia 
Spośród czterech Reprezentantów Norwegii jedynie Johan Sætre uplasował się w pierwszej trzydziestce klasyfikacji generalnej. Ten 28-letni skoczek po skokach na 103,5 m i 100,5 m stanął na drugim stopniu podium w Bischofshofen. Inny z Norwegów Per Bergerud, siódmy w poprzednim roku, zamknął pierwszą piętnastkę w Oberstdorfie, jednak nie startował w następnych konkursach, więc finalnie zajął 82. lokatę w klasyfikacji generalnej.

Czechosłowacja 
Najwyżej sklasyfikowanym Czechosłowakiem był Leoš Škoda, który zajął 6. miejsce w klasyfikacji generalnej. Tymczasem jedynym reprezentantem tego kraju który stanął na podium konkursowym był Josef Samek, zwycięzca zawodów w Garmisch-Partenkirchen. Wszyscy czterej skoczkowie czechosłowaccy występowali w poprzedniej edycji turnieju i zajęli w nim niższe pozycje niż w tej.

Austria 
Najliczniejszą reprezentacją była drużyna austriacka. Na 27. Turnieju Czterech Skoczni wystąpiło dwunastu austriackich skoczków. Najlepszy spośród nich, 22-letni Klaus Tuchscherer zajął 7. miejsce w klasyfikacji generalnej. Nie stanął jednak na podium żadnego z konkursów, a najlepszą jego pozycją była 4. w Oberstdorfie.
Nie wszyscy Austriacy pojawili się na starcie wszystkich zawodów – Edi Federer i Rudolf Wanner wystąpili tylko w Bischofshofen, Willi Pürstl wziął udział tylko w niemieckiej części konkursu, a Heinz Koch, Alfred Lengauer i Fritz Esser tylko w austriackiej.

Polska 
Polska drużyna wystawiła trzech reprezentantów na turniej, z których żaden nie startował w poprzedniej jego edycji. Najwyżej sklasyfikowany został debiutujący na arenie międzynarodowej Piotr Fijas, który zajął 10. miejsce w klasyfikacji generalnej, a podczas konkursu w Bischofshofen stanął na najniższym stopniu podium.
Bardziej doświadczony Stanisław Bobak, tamtoroczny mistrz Polski z normalnej skoczni zajął 21. miejsce, a jego najlepszym wynikiem była 10. pozycja w Ga-Pa.

Jugosławia 
W czołowej trzydziestce klasyfikacji generalnej znalazł się jeden Reprezentant Jugosławii – 25-latek Bogdan Norčič. Stanął on na podium konkursu w Garmisch-Partenkirchen, gdzie w jedynej serii oddał skok na odległość 100 m.

Związek Radziecki 
Jeden z siedmiu radzieckich skoczków narciarskich, którzy wystąpili na Turnieju, Jurij Iwanow zwyciężył w pierwszym konkursie, tym samym stając się liderem klasyfikacji generalnej. Finalnie jednak zajął 21. miejsce.

Stany Zjednoczone 
Na turnieju pojawiło się dwóch amerykańskich skoczków: Jim Denney (który osiągnął w poprzednim roku najlepszy wynik z trzech braci Denneyów, którzy startowali w 26. TCS) i Kip Sundgaard.

Najlepsze wyniki Amerykanie osiągnęli w jednoseryjnym konkursie w Ga-Pa, gdzie Denney oddał skok na odległość 95,5 m i wszedł do pierwszej dziesiątki, plasując się na 8. miejscu, a Sundgaard zajął 52. pozycję.

RFN 
Reprezentacja Niemiec, jeden z dwóch gospodarzy turnieju, wystawił na zawody dziesięciu skoczków. Najlepszym spośród nich okazał się 27. w klasyfikacji generalnej, 18-letni Hermann Weinbuch, który najwyżej sklasyfikowany został w Innsbrucku, gdzie zajął 17. miejsce.

W czołowej trzydziestce znalazł się jeszcze jeden skoczek z Niemiec Zachodnich Peter Leitner, który przed konkursem w Bischofshofen świętował swoje 23 urodziny. Swój najlepszy wynik również odniósł w Innsbrucku, gdzie był dwudziesty.

Japonia 
Reprezentacja Japonii wystawiła trzech zawodników na zawody. Najwyższą pozycję w klasyfikacji generalnej zajął 19-letni Hirokazu Yagi, który był 30., a jego najlepszym występem była 15. pozycja w Innsbrucku, gdzie oddał skoki na odległość 86,5 m i 89 m.
Tymczasem 39. w klasyfikacji Yūji Kawamura awansował o 30. lokat względem poprzedniej edycji turnieju.

Szwecja 
Reprezentacja Szwecji wracała po rocznej przerwie (nie wystąpiła w poprzedniej edycji turnieju). Pojechała ona na zawody w składzie: Christer Karlsson i Seppo Reijonen.

Karlsson tylko jednokrotnie został sklasyfikowany w pierwszej trzydziestce – był 28. w Bischofshofen. Tymczasem Reijonenowi nie udało się to ani razu, jego najlepszym wynikiem była 44. pozycja w Ga-Pa.

Włochy 
Na turnieju pojawiło się dwóch reprezentantów Włoch: Lido Tomasi i Ivano Wegher. Najlepszym wynikiem włoskich skoczków było 37. miejsce Tomasiego w Bischofshofen. Obydwoje poprawili swoje wyniki względem poprzedniego turnieju.

Węgry 
Reprezentacja Węgier wystąpiła w czteroosobowym składzie, a najwyżej sklasyfikowanym z tamtejszych zawodników był Gábor Gellér, który zajął 51. miejsce. Z najlepszej strony pokazał się w konkursie w Garmisch-Partenkirchen, gdzie uplasował się na 50. pozycji.

Francja 
Reprezentacja Francji wysłała czterech zawodników na Turniej. Najlepszym ich rezultatem było 59. miejsce Moulliera w Innsbrucku.

Hiszpania 
Reprezentacja Hiszpanii wystawiła tylko jednego skoczka na turniej. Był nim Tomás Cano, dla którego był to pierwszy start w zawodach tej rangi. We wszystkich czterech konkursach plasował się w ostatniej dziesiątce, najlepszym wynikiem była 72. pozycja w Bischofshofen.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1978 w sportach zimowych
1979 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
1978 w Niemczech
1979 w Niemczech
1979 w Austrii